Razamanaz – album dei Nazareth del 1973
 Razamanaz – album dei Razamanaz del 2003